Villalbilla steht für folgende geografische Objekte in Spanien:

 Villalbilla (Madrid), Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Madrid
 Villalbilla de Burgos, Gemeinde in der Provinz Burgos, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León